Oris (revista)
 Oris (relógio)
 Orís — município espanhol
 Oris-en-Rattier — comuna francesa

Desambiguação
Desambiguações de topônimos